

Музика 
 Динаміка (музика)

Топоніми

Форте-да-Каза — парафія.